Ово је списак градова у савезној држави Алабама. Подаци о броју становника су према попису из 2010.

Напомене

Види још 
 Списак градова у САД по броју становника

Референце

Литература

Спољашње везе 

Википројект географија/Насеља у САД